Stanisław Krystyn Mirecki (zm. 1733) − profes świętokrzyski, opat łysogórski
 Stanisław Mirecki (ur. 1876) – pułkownik piechoty Wojska Polskiego, komendant PKU Piotrków i PKU Modlin
 Stanisław Mirecki (1897–1944) – podpułkownik kawalerii Wojska Polskiego, dowódca 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej